Górki-Kolonia – poprzednia nazwa kolonii Górki w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Górki-Kolonia – część wsi Kozłów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów